Het gebruikmaken van een route via het terrein van een ander om het eigen terrein te bereiken, zie Recht van overpad
Een gelijkvloerse kruising van een spoorweg en een pad, zie Overweg